Новое Буяново — название населённых пунктов в России:
 Новое Буяново — деревня в Шемуршинском районе Чувашии.
 Новое Буяново — деревня в Янтиковском районе Чувашии.